Dharma har flere betydninger:

 Dharma – Buddhas lære
 DHARMA – en organisation i tv-serien Lost

Se også 
 Et umage par – en tv-serie, der på engelsk hedder Dharma & Greg